Сиваченко — українське прізвище:

 Сиваченко Василь Григорович (1902—1944) — учасник Другої світової війни, кулеметник, рядовий, Герой Радянського Союзу (1945).
 Сиваченко Микола Єфремович (1920—1988) — український літературознавець і фольклорист.
 Сиваченко Тамара Порфиріївна (1923—2015) — український лікар-радіолог.

Див. також 
 Сіваченко

Українські прізвища
Прізвища на -енко